Герб города Щёлково Московской области принят 11 апреля 2007 года.

Геральдическое описание 
Герб имеет следующее геральдическое описание: «В лазоревом (синем, голубом) поле три золотых ткацких челнока, сквозь которые продета серебряная лента, входящая справа, а слева вьющаяся и уходящая посередине оконечности вниз; каждый из челноков во главе сопровожден серебряной звездой о 4 больших и 4 меньших лучах».

Символика герба 
Символика фигур герба многозначна:
 Три золотых ткацких челнока и серебряная лента символизируют шёлкоткацкое производство, принёсшее известность городу. 
Золото — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.
 Шёлковая лента и челноки своими очертаниями напоминают первую букву в названии города.
 Серебряная лента как бы показывает  нашу Клязьму, на берегах которой расположен город Щелково.
 Три серебряные звезды, расположенные вверху щита, указывают на расположенный здесь Звёздный городок. Три звезды также символизируют Троицкую церковь.

Звезда — традиционный символ путеводности, возвышенных устремлений, стремления вперёд.
Серебро — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Синий цвет — символ чести, благородства, духовности, небесных просторов.

Варианты изображения герба 
Герб городского поселения Щёлково может изображаться с четырёхугольником, примыкающим к верхнему и правому краю щита с воспроизведёнными в нём фигурами герба Московской области, а также со статусной территориальной короной или без них.

Авторы герба 
Авторская группа:

 идея герба: Сергей Савельев (Фрязино),
 геральдическая доработка: Константин Мочёнов (Химки), Олег Агафонов (Москва),
 обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково),
 компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва).

Ссылки 

Щёлково
Щёлково
Гербы с изображением орудий труда
Гербы с изображением восьмиконечных звёзд